Croce al merito militare (Militärverdienstkreuz) – onorificenza dell'Impero austriaco
 Croce al merito militare (Militärverdienstkreuz von Grossherzogtum Mecklemburg-Schwerin) – onorificenza del Granducato di Meclemburgo-Schwerin
 Croce al merito militare – onorificenza spagnola
 Croce al merito militare – onorificenza ucraina